Böhni ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Böhni (* 1958), Schweizer Leichtathlet
 Thomas Böhni (* 1964), Schweizer Politiker (GLP) und Nationalrat aus dem Kanton Thurgau
 Wolfgang Böhni (* 1948), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Böni